Aldo Nova — первый альбом канадского рок-музыканта Альдо Новы, вышедший на лейбле Portrait Records в 1982 году.

Информация 
Запись альбома проходила в 1981 году, к июлю он уже был готов. Нова написал все песни и их аранжировки, исполнил большинство вокальных и инструментальных партий и спродюсировал альбом самостоятельно.

Составленный из композиций как в стилистике тяжёлого рока, так и баллад, альбом в феврале 1982 года дебютировал на 30-м месте в чарте рок-альбомов, а затем достиг 8-го места основного чарта и провёл в нём 50 недель, став самым успешным на тот момент для фирмы «Portrait». Альбом сопровождали синглы «Fantasy», «Ball and Chain» и «Foolin' Yourself», песня «Fantasy» заняла 23-е место в чарте синглов. «Fantasy» остаётся единственным синглом Новы, попавшим в американский Top-40. Став золотым в США уже в мае, к концу 1982 года диск стал дважды платиновым в Канаде, достигнув аналогичной американской сертификации 12 лет спустя, в декабре 1994 года. Коммерческий успех дебютного альбома позволил Нове сделать следующий диск Subject более свободным и сложным в музыкальном плане.

В положительной рецензии «All Music Guide» Брет Адамс назвал альбом второстепенной классикой рока 80-х годов, отметив значительный вклад Новы в развитие такого жанра как поп-метал. Отличительными чертами альбома, по его словам, стали цепляющие (особенно в припевах песен) мелодии, взрывные гитарные проигрыши и громкие барабаны — все эти компоненты вскоре принесли успех группам Bon Jovi, Def Leppard, Night Ranger и многим другим. Помимо гитарной игры Новы, Адамс выделяет его применение клавишных инструментов. В отрицательном отзыве журнала «Rolling Stone» критик Дж. Д. Консидайн, охарактеризовав стиль диска как «хард-поп», отметил хорошие результаты микширования, но посчитал песни предсказуемыми и наполненными хард-роковыми клише, гитарные соло скучными, а тонкий и слабый голос Новы плохо соответствующим громкому звуку альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Альдо Нова — вокал, гитары, бас-гитара, клавишные инструменты
 Деннис Чартранд — фортепиано
 Мишель Пело, Роберто Бьяджони — бас-гитара
 Майкл Лачапелл, Терри Мартел — ударные, перкуссия
 Даниэл Барб, Дуайт Драк — подпевки

Примечания 

Дебютные альбомы 1982 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы глэм-метала